Sallenthin ist der Name folgender Orte:

 Sallenthin (Kalbe), Ortsteil in der Ortschaft Jeggeleben der Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, 
 Alt Sallenthin (ehem. Sallenthin), Ortsteil der Gemeinde Heringsdorf im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Neu Sallenthin, Ortsteil der Gemeinde Heringsdorf im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Salentin